Cinema e Televisão
 Wanted (filme de 1967), com Giuliano Gemma
 Wanted (filme de 2008), com Angelina Jolie
 Wanted (telessérie de 2005), exibida pela rede TNT
 Wanted (telessérie de 2016), produção australiana

Música
 "Wanted (canção de Hunter Hayes)"
 "Wanted (canção de Jessie James)"
 The Wanted, boy band britânica
The Wanted (álbum), de The Wanted

Desambiguação